Die Guadalajara Open Akron 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Guadalajara. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 17. bis 23. Oktober 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Sloane Stephens im Einzel sowie die Paarung Kaitlyn Christian/Lidsija Marosawa im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Guadalajara Open Akron 2022 fand vom 15. bis 16. Oktober 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Guadalajara (Mexiko)